Windows Server este un brand deținut de Microsoft.În acest brand sunt Incluse următoarele produse:

Membrii
 Windows 2000 Server
 Windows Server 2003
 Windows Server 2008
 Windows HPC Server 2008
 Windows Server 2008 R2
 Windows Server 2012
 Windows Server 2012 R2
 Windows Server 2016
 windows Server 2019

Alte sisteme de operare
Aceste sisteme de operare nu fac parte din familia Windows Server dar sunt proiectate pentru a funcționa pe un server.

 Windows Home Server un sistem de operare pentru partajarea de fișiere, streaming, backup-uri automate, și accesul la distanță
 Windows Home Server 2011
 Windows MultiPoint Server un sistem de operare pentru calculatoare care au mai multe utilizatori simultan locale

Microsoft
Windows Server